Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2016 проводился с 14 по 20 февраля 2016 в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победитель чемпионата получал право как мужская сборная Шотландии выступать на , который состоялся в апреле 2016 в городе Базель (Швейцария).

Победителями чемпионата стала (в 4-й раз в своей истории) команда скипа Тома Брюстера (ранее команда выигрывала чемпионаты в иных составах, но скипом был Том Брюстер), победившая в финале команду скипа Дэвида Мёрдока. Бронзовые медали завоевала команда скипа Кэмерона Брайса.

Остальные кёрлингисты команды-чемпиона — Глен Мёрхэд, Росс Патерсон и Хэмми Макмиллан мл. — стали каждый чемпионом Шотландии впервые.

Коэффициент силы команд-участниц чемпионата () — 5,4464.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2016.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го и 4-го места.

Тай-брейк 
18 февраля, 18:30

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 19 февраля, 12:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 19 февраля, 19:00

Финал. 20 февраля, 16:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов Шотландии 2016

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2016
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2016
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2015
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2016

Спорт в Шотландии в 2016 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди мужчин